Schizoproctus prior – gatunek widłonogów z rodziny Botryllophilidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 2005 roku przez włoskiego zoologoga Laghiego.

Przypisy 

Schizoproctus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2005 roku